O Campeonato Tocantinense de Futebol de 2011 é a 19ª edição da principal competição de futebol do estado de Tocantins. O campeão disputará a Copa do Brasil de 2012 e disputaria a Série D de 2012 porém o Gurupi desistiu da vaga e nenhum outro clube se interessou pela vaga, deixando assim o estado sem representante na competição.

Equipes Participantes

Primeira Fase

Classificação

Segunda Fase

Classificação

Final 

1° jogo

2° jogo

Premiação

Ver também 
 Campeonato Tocantinense de Futebol
 Federação Tocantinense de Futebol (FTF)
 Campeonato Tocantinense de Futebol de 2011 - Segunda Divisão

Campeonato Tocantinense de Futebol
Futebol de 2011 no Brasil